Le nom flamand Balcaen provient du vieux français balcan : Étalon (cheval).

Il peut se décliner:
avec un -a-, -ae ou -aa-
avec un -c-, -k- ou -ck-
le son a peut se muer en -u- ou -o-
avec un suffixe génitif -s

Variantes:
Balcaen, Balcan, Balcans
Balkaen, Balkan
Baelcaen
Bolcaen
Bulckaen, Bulkaen, Bulckaan, Bulkaan

Patronyme

Balcaen 
 Ronny Balcaen est un homme politique belge.

Balcan 
 George Balcan, membre québécois de l'ordre du Canada.

Bulckaen 
Il est interessant de noter la "Rue des frères Bulckaen" située à Comines, France (Nord-Pas-de-Calais) dont le nom reprend la succession d'une famille de plusieurs générations de maréchaux-ferrand et charrons. Une autre origine proviendrait de la mort de trois frères nommés Bulckaen pendant la première guerre mondiale.

Origine du patronyme :
Le nom étant d'origine flamand, une découpe du nom peut aussi donner :
Bull - kaen :  corne de taureaux /ou/ force de taureaux

D'autres sources ferait correspondre le nom au moyen néerlandais pijp (signifiant tuyau, pipeau), à l'origine du surnom métonymique d'un joueur de pipeau.

Madeleine Bulckaen, la doyenne, a atteint les 100 ans en 2010.

Localisation géographique 
Originaire de la Belgique flamande, le nom s'est répandu à travers les Pays-Bas, le Nord et l'Est de la France, le Nord de l'Italie et l'Est des États-Unis.

Patronyme flamand